Le terme « houra » peut faire référence à :

Patronyme 

 James Houra (152-2020), peintre ivoirien ;
  (1838-1917), homme politique et écrivain tchèque ;
  (né en 1960), musicien croate ;
  (1933-2006), artiste tchèque ;
  (né en 1989), joueur tchèque de football.

Toponyme 

 le , colline nigérienne ;
 le , rivière néo-zélandaise ;
 le , montagne néo-zélandaise.

Autres 

 houra.fr, entreprise française ;
 , microbiologiste irano-américain ;
 l', club de football saoudien.

Voir aussi